Данная страница содержит списки упразднённых и объединённых населённых пунктов Молдавии с 1 сентября 1957 года.

Объединённые сёла 
В данной таблице перечислены объединённые населённые пункты Молдавии. Список содержит название села, существовавшего до объединения, дату принятия указа об объединении и название населённого пункта, с которым объединено село или в который объединены несколько сёл. Цветом в таблице отмечены восстановленные в начале 1990-х годов сёла.

Переселённые сёла 
В таблице перечислены названия расселённых сёл, дата указа о снятии с учётных данных и название последнего сельсовета, куда входило село.

См. также 
 Посёлки городского типа Молдавии
 Список переименованных населённых пунктов Молдавии

Примечания

Источники 
 Молдавская ССР. Административно-территориальное деление / М. Фишман — Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 1988. — 183 с.
 Постановление № 472 от 31.01.1991 «О некоторых изменениях в административно-территориальном устройстве ССР Молдова, наименованиях населенных пунктов и сельсоветов»
 Постановление № 882 от 22.01.1992 «Об изменениях в административно-территориальном устройстве и наименованиях некоторых населенных пунктов и коммун»
 Постановление № 99 от 12.05.1994 «Об изменениях в административно-территориальном устройстве»

Упр
Упр
Молд